Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2014 de l’Open d'Australie qui est disputé du 13 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 On note le forfait des Russes Maria Kirilenko (blessure, remplacée par la Serbe Vesna Dolonc) et Nadia Petrova (décès de sa mère, remplacée par la Croate Petra Martić), de la Polonaise Urszula Radwańska (épaule, remplacée par l'Ukrainienne Lesia Tsurenko), de l'Espagnole María Teresa Torró Flor et de l'Américaine Jamie Hampton (hanche), remplacées respectivement par la Taïwanaise Chan Yung-jan et l'Américaine Irina Falconi.

Pendant le tournoi 
 En dominant la Serbe Ana Ivanović en quarts de finale, Eugenie Bouchard devient la première Canadienne de l'histoire à atteindre les demi-finales à Melbourne, et également la première Canadienne en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis Carling Bassett à l'US Open 1984.
 La finale oppose la Chinoise Li Na à Dominika Cibulková. Après un premier set accroché, Li Na déroule dans le second pour remporter sa première victoire à Melbourne après deux finales perdues, et son deuxième tournoi du Grand Chelem après Roland-Garros 2011. Dominika Cibulková disputait quant à elle sa première finale dans un tournoi de cette catégorie.
 En remportant le tournoi à l'âge de 31 ans et 334 jours, Li Na devient la plus vieille joueuse de l'ère Open à remporter l'Open d'Australie et la plus vieille depuis 1954 et le sacre de Thelma Coyne Long.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2014
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 2014
Tennis en janvier 2014